Cinema
Rapture (1965), filme com Dean Stockwell
The Rapture (1991), filme com Mimi Rogers
The Rapture (2010), filme britânico

Música
Rapture (álbum), de Anita Baker
The Rapture (banda), norte-americana

Desambiguações de artes
Desambiguações de cinema
Desambiguações de música